Борис Бекер је освојио турнир. У финалу је победио Серхија Касала резултатом 6:4, 6:3, 7:6.

Носиоци

  'Борис Бекер (победник)
  Јаник Ноа (четвртфинале)
  Анри Леконт (полуфинале)
  Милослав Мечирж (прво коло)

 Џон Макенро ''(четвртфинале) 
 Микаел Пернфорс ''(четвртфинале) 
<li>n/a
 Тим Мејот ''(полуфинале)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1986.
Париз мастерс 1986.